To (acústica), qualitat del so que permet distingir dos sons
 Riu Tons, diversos rius
 Tons qualitat de la tonalitat, cadascun dels graus de color